Административное деление Черниговской области: 22 административных района, 16 городов, в том числе 3 — областного подчинения, 29 поселков городского типа, 1483 сельских населенных пунктов. Крупнейшие города: Нежин, Прилуки, Чернигов. Административный центр области — город Чернигов.

Черниговская область была образована 15 октября 1932 года. Ее площадь составляет 31,9 тыс. км². Численность населения — 1236,1 тыс. чел., в том числе городское население — 716,5 тыс. чел., сельское — 519,5 тыс. чел. Плотность населения — 38,8 человек на км².

Административные районы

См. также 

 Административное деление Украины

Примечания 

Черниговская область